Базаров Нишон Базарович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 13.11.1922 года в посёлок Сандахотин. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, наводчик ручного пулемёта 355-го обмп Тихоокеанского флота. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1985 гг. — хозяйственный и партийный работник в Бухарской области, первый секретарь КП Узбекистана, председатель Бухарского облисполкома, первый секретарь Каракульского райкома КП Узбекистана, главный государственный инспектор по закупкам и качеству сельскохозяйственных товаров Бухарской области.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов.

Умер в Бухаре 24.04.1985 года.

Ссылки 
 Память народа
 ООР77

Председатели Бухарского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС